Volkersbach ist ein Gewässername:
 Volkersbach, im Unterlauf (wie der Zufluss vor diesem) Bahlenbachseifen, rechter Zufluss der Heller bei Zeppenfeld (Gemeinde Neunkirchen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Volkersbach (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn beim Renzen (Gemeinde Pfedelbach), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Völkersbach